Esta lista de municípios da Bahia por população está baseada na estimativa de 2018 do IBGE. A Bahia é uma das 27 unidades federativas do Brasil e é dividida em 417 municípios. O território baiano equivale a 6,64% do brasileiro e com um quase 15 milhões de habitantes (7,10% da população brasileira), o estado possui a quinta maior área territorial e o quarto maior contingente populacional dentre os estados do Brasil.

A cidade mais populosa da Bahia é Salvador, a capital estadual, com mais de 2,8 milhões de habitantes. Em seguida, vêm Feira de Santana com aproximadamente 609 mil, Vitória da Conquista com mais de 338 mil, Camaçari com 293 mil e Juazeiro com quase 215 mil pessoas. No final da lista aparecem Maetinga (último) e Lafaiete Coutinho (penúltimo) com um pouco mais de 3,5 mil e 3,7 mil habitantes, respectivamente.

Municípios 

Populacao
Populacao
Bahia
2018 na Bahia